

Коливанська сільська рада — сільське поселення, Кур'їнський район, Алтайський край
 Коливанська сільська рада — сільське поселення, Павловський район, Алтайський край